UCI může znamenat:

 Mezinárodní cyklistická unie (Union Cycliste Internationale)
 United Kennel Clubs International – Mezinárodní kynologická organizace